Burgh (Nederland), plaats in Zeeland
 Burgh (Schotland), de Schotse aanduiding van een speciaal type plaats 
 Burgh (Suffolk), een plaats in Suffolk